Spokane est un terme qui peut désigner :
 les Spokanes, un peuple amérindien du Nord-Est de l'État américain de Washington ;
 le spokane, langue de Spokanes, de la famille salish.

Toponyme 

 le comté de Spokane ;
 la Spokane River ;
 Spokane, census-designated place située en Louisiane ;
 la ville de Spokane dans l'État de Washington ;
 la ville de Spokane Valley dans le comté de Spokane ;
 la ville de Spokane dans le Missouri.

Homonymie de toponyme